Jan Łukasiewicz (1844–1906) – polski architekt zamieszkały w Urugwaju
 Jan Łukasiewicz (1878–1956) – polski logik, matematyk i filozof, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1922–1923 i 1931–1932
 Jan Łukasiewicz (1900–1934) – polski pilot wojskowy
 Jan Łukasiewicz (1951–2015) – polski prawnik.